NKF steht für:
 National Karate-do Federation, US-Nationalverband für Karate, Mitglied in der World Karate Federation
 National Kidney Foundation Singapore, siehe Skandal um die National Kidney Foundation Singapore
 Neues kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen werden alle Bestrebungen zusammengefasst, die bisher nach dem Prinzip der Kameralistik geführten Finanzhaushalte der Kommunen (Landkreise, Städte und Gemeinden) auf das Prinzip der Doppik umzustellen
 Norddeutsche Kugellagerfabrik, siehe VEB Wälzlagerfabrik „Josef Orlopp“ #Geschichte
 Norges Kampsportforbund, norwegischer Kampfsportverband
 Norges Klatreforbund, norwegischer Kletterverband
 Norsk Kabinforening, norwegische Flugbegleitergewerkschaft
 Norsk Kvinnesaksforening, norwegische Frauenrechtsvereinigung
 Norske Kveners Forbund, norwegischer Kvener-Verbund, Vereinigung der ethnischen Minorität der baltofinnischen Kvener in Norwegen, siehe Kvenische Sprache

nkf steht für:
 Inpui (ISO-639-3-Code), eine der Naga-Sprachen in Manipur, Indien

Abkürzung